Пенело́па Ми́тчелл (, род. 24 июля 1991, Мельбурн) — австралийская актриса. Наиболее известна по роли Литы Годфри в первом сезоне американского сверхъестественного триллера «Хемлок Гроув» и Лив Паркер в телесериале «Дневники вампира».

Ранняя жизнь и образование 
Пенелопа родилась в семье австралийца-предпринимателя и французской художницы и провела детство в Австралии с двумя старшими братьями. С четырёх до шестнадцати лет она занималась балетом. Училась в Мельбурнском университете и собиралась стать юристом.

Её кузина — актриса Рада Митчелл.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы Австралии